Беженешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Лаза.
 Беженешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Бебана.